Anadon kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Anadon (udde i Antarktis),

Spanien 

 Anadón, kommun, Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar